Сара Еррані і Роберта Вінчі були чинними чемпіонками, але вирішили того разу не брати участі.
Лурдес Домінгес Ліно і Аранча Парра Сантонха виграли титул, у фіналі перемігши пару Каталіна Кастаньйо і Маріана дуке-Маріньйо з рахунком 6–4, 7–6(7–1).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Abierto Mexicano Telcel 2013